Брёй () — многозначное слово французского происхождения.

 Брей — коммуна во французском департаменте Марна.
 Брей — коммуна во французском департаменте Сомма.

См. также 
 Брёй-Червиния — горный курорт в долине Аосты, на северо-западе Италии.
 Брёй-ла-Реорт
 Брёй-Манье